Амбицкий Юрий Иванович (13 января 1927, село Прусик ( — ныне Санокский повят Подкарпатского воеводства Польши — 2000, Львов) — украинский резчик, скульптор. Член Национального союза художников Украины (с 1961 года).

Биография 

Юрий Амбицкий родом из династии лемковских народных резчиков. Его младший брат Мирон Амбицкий так же был известным резчиком. Родился 13 января 1927 года в селе Прусик возле города Санок (ныне Польша). В 1945 Семью Амбицких депортировали в Украину.

В 1964 году закончил Львовский институт прикладного и декоративного искусства.

С 1957 года — художник-монументалист Львовского художественно-производственного комбината. Также в 1958—1963 годах преподавал в средней школе во Львове.

Творчество 

Работал в области станковой и монументальной пластики. Использовал дерево, кованую медь, камень, металл, гальваники, керамику. Совмещал традиции лемковской резьбы и современной львовской скульптурной школы.

Его дипломная работа — мемориальная доска Устима Кармелюка, установлена в Каменце-Подольском на Папской башни Старой крепости 18 апреля 1958. .

В апреле 1958 года в Каменец-Подольском установлена еще одна мемориальная доска, изготовленная Юрием Амбицким в честь пребывания в городе в 1923—1939 годах дважды Краснознаменного пограничного отряда (улица Шевченко, 33, до настоящего времени не сохранилась).

Среди работ Юрия Амбицкого:

 памятник Тарасу Шевченко в селе Фрага Рогатинского района Ивано-Франковской области,
 бюст Ивану Франко в селе Залуква Рогатинского района Ивано-Франковской области.

Вместе с братом создал скульптурные портреты Тараса Шевченко,Ивана Франко (оба в 1975 году), а также скульптуры:
 «На водопой» (1960),
 «Гайдамаки» (1961),
 «Было когда-то на Украине» (1964),
 «Потомки Довбуша» (1967),
 «Голова гуцула» (1968),
 «Опришки» (1970),
 «Полесская легенда» (1971),
 «Весна 45-го» (1985),
 «В родительской кузницы» (1986),
 «Танец» (1986),
 «Материнство» (1988),
 «Хозяин» (1989),
 «Георгий Победоносец» (1998),
 «Архангел Михаил» (1998),
 «Молитва» (1989),
 «Мольфар» (1989),
 «Судьба» (1989).

Его работы хранятся в следующих музеях:
 В Государственном музее декоративного украинского искусства,
 В Киевском музее Тараса Шевченко,
 В Каневском музее Тараса Шевченко,
 В Харьковском этнографическом музее,
 В Музей этнографии и художественного промыслаМузее этнографии и художественного промысла (Львов).

Источники

Литература 
 
 — Т. 1 — С. 427.
 Красовский Иван. Деятели науки и культуры Лемковщины: Справочник
 Каталог виставки Амбіцьких / Автор-упорядник Неля Левицька. — Львів, 1989.
 Кравченко Ярослав. Народное творчество и этнография. — 1992. — № 1. — С. 87—88.
 Одрехівський Роман. Резьба Лемковщины от древности до современности. — Львів : Сполом, 1998. — С. 215.
 Кищак Степан. Корни лемковской резьбы. — Львів : Свічадо, 2003. — С. 30.

Скульпторы Украины